Антонио Ка́воли (, 1.03.1888 г., Сан-Джованни-ин-Мариньяно, Италия — 22.11.1972 г., Токио, Япония) — католический священник, член монашеской конгрегации салезианцев, один из основателей женской монашеской конгрегации «Сёстры Милосердия из Миядзаки».

Биография 
Антонио Каволи родился в Сан-Джованни-ин-Мариньяно (Римини) в 1888 году. 1 марта 1913 года был рукоположен в Римини. C 1915 по 1919 год был военным капелланом. В 1920 году Антонио Каволи вступил в монашескую конгрегацию салезианцев. В 1925 году в Перудже принял вечные обеты. 

В 1926 году Антонио Каволи отправился в Японию вместе с первой экспедицией миссионеров, которой руководил священник Винченцо Чиматти. В 1928 году стал приходским священником и директором миссии в Миядзаки.

15 августа 1937 года вместе с Винченцо Чиматти основал женскую монашескую конгрегацию «Сестёр Милосердия из Миядзаки».

Скончался 22 ноября 1972 года в Токио.

Награды 
В 1926 году император Японии наградил Антонио Каволи орденом Священного сокровища.

Примечания

Источники 
 Салезианская семья (перевод по изданию: La Famiglia salesiana di Don Bosco), Изд. СЦДБ, Гатчина, 2002

Основатели монашеских орденов
Персоналии по алфавиту
Салезианцы
Капелланы
Кавалеры ордена Священного сокровища
Католические священники Японии
Католические миссионеры